Чирики́ () — залив на востоке экваториальной части Тихого океана, вдаётся в южное побережье Панамского перешейка на юго-западе Панамы. На западе залив Чирики ограничивает полуостров Бурика, на юге острова Ладронес и остров Исла-Монтуоса, а на западе остров Койба. Крупнейшей бухтой залива является . Вся акватория залива принадлежит Панаме, будучи поделена между провинциями Чирики и Верагуас.

В акватории залива Чирики расположены архипелаги: Ладронес, Ислас-Секас и Контрерас, а также острова: Парида, Бока-Брава, Исла-Монтуоса, Ла-Поркада и др.

Охрана природы 

В акватории залива Чирики частично или полностью расположены следующие особо охраняемые природные территории: ,  и его особо охраняемая акватория; является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО в Панаме), заповедник Плайя-Баркета () и заповедник Бока-Вьеха ().

Флора и фауна 
Мангры занимают более 500 квадратных километров побережья залива Чирики.

Примечания 

Заливы Панамы
Заливы Тихого океана
Чирики (провинция)
Верагуас